Самана:
топоним
 Самана (полуостров) — полуостров северо-восточного побережья Доминиканской Республики.
 Самана (залив) — залив северо-восточного побережья Доминиканской Республики.
 Самана — провинция Доминиканской Республики.
 Самана — муниципалитет провинции Самана, состоящий из трёх муниципальных районов: ,  и .
 Санта Барбара де Самана — город в Доминиканской Республике: административный центр провинции Самана и муниципалитета Самана.
 Самана (хребет) — горный хребет в Северо-Западной пограничной провинции Пакистана.
 Самана (Индия) — город в штате Пенджаб, Индия.
 Самана (Колумбия) — город в департаменте Калдас, Колумбия.
 Самана (Гвинея) — город в Гвинее.
другое
 Самана (йога) — одно из центральных понятий йоги, вид праны
 Самана (Лаос) — система лагерей перевоспитания в коммунистическом Лаосе